Anastasia Zueva o Anastasija, coniugata Fesikova (1990) – nuotatrice russa
 Anastasija Platonovna Zueva (1896-1986) – attrice sovietica di teatro e cinema
 Natal'ja Zueva (1988) – ginnasta russa